Louise Brough e Margaret Osborne hanno battuto in finale Pauline Betz e Doris Hart 6-3, 2-6, 6-3.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1946